Codey Burki (né le  à Winnipeg, Manitoba au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-suisse. . Il évolue au poste de centre.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Avalanche du Colorado au repêchage d'entrée de 2006. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006.

Après avoir disputé plusieurs saisons en Amérique du Nord dans les ligues mineures, il a rejoint la Suisse en 2010, signant une entente avec le HC Lugano. Lors de cette première saison, Codey Burki n'a pas pu se faire une place dans l'effectif tessinois et fut prêté en Ligue nationale B au HC Thurgovie ainsi qu'au HC Sierre. En 2011-2012, il a pu joué 13 matchs en Ligue nationale A inscrivant un but, avant d'être à nouveau envoyé en LNB, au HC La Chaux-de-Fonds cette fois-ci. Depuis l'été 2012, il joue au Lausanne HC, avec lequel il a fêté la promotion en Ligue nationale A en 2013.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Wheat Kings de Brandon || LHou ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2003-2004|| Wheat Kings de Brandon || LHou ||53 ||1 ||11 ||12 ||14 ||8 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2004-2005|| Wheat Kings de Brandon || LHou ||68 ||10 ||13 ||23 ||48 ||24 ||6 ||5 ||11 ||13 
|-
| 2005-2006|| Wheat Kings de Brandon || LHou ||70 ||27 ||34 ||61 ||69 ||6 ||0 ||3 ||3 ||2
|-
| 2006-2007|| Wheat Kings de Brandon || LHou ||70 ||36 ||49 ||85 ||83 ||11 ||6 ||5 ||11 ||4
|-
| 2007-2008|| Monsters du lac Érié || LAH ||40 ||2 ||7 ||9 ||22 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2007-2008|| Chiefs de Johnstown || ECHL ||12 ||3 ||4 ||7 ||14 ||4 ||0 ||0 ||0 ||4 
|-
| 2008-2009|| Chiefs de Johnstown || ECHL ||14 ||1 ||4 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2008-2009|| Monsters du lac Érié || LAH ||54 ||9 ||10 ||19 ||32 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2009-2010|| Checkers de Charlotte || ECHL ||15 || 2 || 6 || 8 || 28 ||- ||- ||- ||- ||-   
|-
| 2009-2010|| Monsters du lac Érié || LAH ||8 || 0 || 0 || 0 || 2  ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011|| HC Lugano || LNA ||0 || 0 || 0 || 0 || 0||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011|| HC Sierre-Anniviers || LNB ||1 || 0 || 0 || 0 || 0||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011|| HC Thurgovie || LNB ||14 || 7|| 5|| 12|| 16||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012|| HC Lugano || LNA ||13 || 1|| 2|| 3|| 6||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011|| HC La Chaux-de-Fonds || LNB ||3 || 0 || 2|| 2|| 2||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 2012-2013|| Lausanne HC || LNB || 39|| 12|| 17|| 29|| 46|| 21|| 5|| 7|| 12||12
|-
| 2013-2014|| Lausanne HC || LNA || 30 || 1 || 2 || 3 || 28 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2014-2015 || HC Olten || LNB || 39 || 13 || 18 || 31 || 12||15 || 2|| 7|| 9||10 
|-
|2014-2015||  HC Fribourg-Gottéron  || LNA || 2 || 0 || 0 || 0 || 2||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2015-2016 || HC Olten || LNB || 3 || 0 || 0 || 0 || 10||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2016-2017 || HC Olten || LNB || 0|| 0 || 0 || 0 || 0||- ||- ||- ||- ||-

Références 

Naissance en novembre 1987
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Wheat Kings de Brandon
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur du HC Lugano
Joueur du HC Sierre
Joueur du HC Thurgovie
Joueur du Lausanne HC
Joueur du HC Olten
Joueur du HC Fribourg-Gottéron
Joueur du HC La Chaux-de-Fonds
Attaquant de hockey sur glace